FNH steht für:
 Fokale noduläre Hyperplasie, eine Wucherung
 Freies Netz Hessen, ein Zusammenschluss freier Kameradschaften
 Ferrocarril Nacional de Honduras, eine Eisenbahngesellschaft

Abkürzung